Crowley může odkazovat na:

příjmení
 Aleister Crowley (1875–1947), britský okultista

místa
 Crowley County, okres v americkém státě Colorado
 Crowley (Colorado), město v okresu Crowley
 Crowley (Louisiana), město v Louisianě
 Crowley (Texas), město v Texasu
 Crowley Lake, přehrada v Kalifornii

firmy
 Crowley Foods, americký výrobce a prodejce potravin
 Crowley Maritime, americká dopravní firma
 Crowley's, americký řetězec obchodních domů (Crowley Milner and Company)

další
 USS Crowley (DE-303), eskortní torpédoborec amerického námořnictva třídy Evarts
 Crowley, postava románu Neila Gaimana a Terryho Pratchetta Dobrá znamení
 Crowley (Lovci duchů), postava amerického televizního seriálu Lovci duchů
 Mr Crowley, píseň Ozzyho Osbourna k poctě Aleistera Crowleyho
 Parantica crowleyi, motýl žijící v Bruneji, Indonésii a v Malajsii

Externí odkazy